Илам може да се отнася за:

 Илам – град в Западен Иран, главен град на едноименния остан (провинция);
 Илам – остан (провинция) в Западен Иран;
 Илам – град в Източен Непал, известен с производството на чай;
 Илам – област в Източен Непал, с център едноименния град;
 Илам – квартал на град Кристчърч, Нова Зеландия;
 Илам (, īḻam) – тамилското име на Шри Ланка.